Estri per immobilitzar un detingut

 Manilla (grilló)
Joc de cartes
 Manilla (naips)

 Moneda
 Manilla (moneda), el "braçalet" moneda de l'Àfrica Occidental

 Noms de lloc
 Manilla, Nova Gal·les del Sud, Austràlia
 Manilla, Indiana, Estats Units
 Manilla, Iowa, Estats Units
 Manilla, Ontario, Canadà

 Castells
 Manilles, el tercer pis de la pinya dels castells

 Altres (ortografia errònia)
 Ortografia errònia habitual de Manila a les Filipines.
 Cànem de Manila, una fibra natural feta d'abacà

Vegeu també 

Pàgines de desambiguació